Barton kan syfta på:

Geografi

England 
 Barton, Cambridgeshire
 Barton, Cheshire
 Barton, Cotswold, Gloucestershire
 Barton, Cumbria
 Barton, Devon
 Barton, Gloucester, Gloucestershire
 Barton, Isle of Wight
 Barton, North Yorkshire
 Barton (parish i North Yorkshire)
 Barton, Oxfordshire
 Barton, Preston, Lancashire
 Barton, Somerset
 Barton, Warwickshire
 Barton, West Lancashire, Lancashire
 Barton in the Beans, Leicestershire

USA 
 Barton, Alabama
 Barton, Maryland
 Barton, Vermont – en amerikansk ort i den delstaten Vermont

Personer
 Benjamin Smith Barton (1766–1815), en amerikansk botaniker 
 Joey Barton (1982), en engelsk fotbollsspelare 
 Edmund Barton (1849–1920), Australiens förste premiärminister 
 Barton (auktor) – flera personer